Аллсвенскан 1971 () — 47-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 12 апреля и закончился 24 октября 1971 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1971 
Швеция
Спорт в Швеции в 1971 году